Mościszki – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Krzywiń
 Mościszki – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Krzywiń
 Mościszki – wieś na Litwie w gminie Ławaryszki